Antonio Gunter de Oldemburgo (en alemán: Anton-Günther Friedrich August Josias; Lensahn, 16 de enero de 1923 - Harmsdorf, 20 de septiembre de 2014) fue, desde 1971 y hasta 2014, el Jefe de la Casa de Oldemburgo y pretendiente al desaparecido trono de Oldemburgo.

Hijo mayor del duque Nicolás de Oldemburgo y de la princesa Elena de Waldeck y Pyrmont, Antonio Gunter era nieto de Federico Augusto II, último soberano de Oldemburgo.

Matrimonio y descendencia 

Antonio Gunter contrajo matrimonio el 7 de agosto de 1951 en Kreuzwertheim con la princesa Amelia de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, en Kreuzwertheim (nacida el 4 de marzo de 1923 en Fráncfort del Meno , † el 26 de marzo de 2016 en Eutin ), la mayor de cuatro hijos de Udo zu Löwenstein-Wertheim- Freudenberg (1896-1980) y su esposa Margarete nee Countess zu Castell-Castell (1899-1969).. Tuvieron dos hijos:
 Elena Isabel Batilda Margarita (n. el 3 de agosto de 1953), soltera y sin descendencia.
 Cristian Nicolás Odón Pedro (n. el 1 de febrero de 1955), contrajo matrimonio con la condesa Carolina zu Rantzau; con descendencia.

El Duque y la Duquesa vivían en la Mansión Güldenstein, Harmsdorf, Schleswig-Holstein. El Duque también tenía en posesión el Castillo de Eutin y el Castillo de Rastede.

De 1962 a 1986 fue presidente de la Asociación Ecuestre de Schleswig-Holstein y fue galardonado con la Cruz Ecuestre Alemana en Oro en 1978 y la Cruz Federal del Mérito de 1ª Clase en 1986. Desde 1991 fue miembro del consejo asesor de la asociación regional DRK en Oldenburg . A principios de 2007 recibió la condecoración de la Cruz Roja Alemana .

Anton Günther Herzog von Oldenburg también apareció como patrocinador de los Rastede Music Days y desde allí hubo recepciones regulares para los músicos que actuaban en el Castillo de Rastede .

En 1992 fundó la Fundación Castillo Eutin junto con el estado de Schleswig-Holstein y formó la junta directiva con el primer ministro del estado. La Casa de Oldenburgo trajo el castillo, el mobiliario, el jardín del castillo y los edificios que contiene. El estado se comprometió a sufragar los costos de renovación y restauración. Al hacerlo, “puso la primera piedra para asegurar este activo cultural único y al mismo tiempo lo hizo accesible al público”, como escribió el administrador del distrito de Eutin, Reinhard Sager, en su mensaje de condolencia.

Anton Günther Herzog von Oldenburgo vivía en Gut Güldenstein en la comunidad de Harmsdorf en Ostholstein , donde murió el 20 de septiembre de 2014 a la edad de 91 años. Fue enterrado el 4 de octubre de 2014 en el Mausoleo Gran Ducal en el Gertrudenfriedhof en Oldenburgo.

Ancestros 
Ancestros de Antonio Gunter de Oldemburgo

Referencias

Enlaces externos 
 Anton-Günther, Duke of Oldenburg

Nobles de Alemania del siglo XX
Nobles de Alemania del siglo XXI
Pretendientes al trono de Oldemburgo